Bundestagswahlkreis 292 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Biberach (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Ulm (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Halle-Neustadt – Saalkreis – Köthen (1990 bis 1998)